Röjtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Röjtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Röjtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (6,76 ha)
Röjtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (23,1 ha)
Röjtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Röjtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Röjtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Röjtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även 
Rödtjärn
Röjdtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn